Die Handball-Bundesliga 1999/2000 war die 22. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 34. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 26. August 1999 und endete mit dem letzten Spieltag am 21. Mai 2000.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2000. Aufsteiger zur neuen Saison waren die HSG Nordhorn, der TSV Bayer Dormagen und TV 08 Willstätt. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 26. Mal statt.

Deutscher Meister 2000 wurde zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Da die Saison der Bundesliga 2000/01 mit 20 Mannschaften startete, hätte eine Mannschaft in die 2. Bundesliga absteigen müssen. Der Absteiger TuS Schutterwald ging jedoch in die SG Willstätt/Schutterwald auf und verblieb so in der neuen Konstellation in der 1. Bundesliga.

In 305 gewerteten Spielen fielen mit insgesamt 14.736 Toren (ø 48,3 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,7 Tore weniger als in der Saison 1998/99. Dabei gab es inklusive Tischwertung 159 Heimsiege, 26 Unentschieden und 85 Auswärtssiege. Das Spiel SG W/M Frankfurt gegen TuS Schutterwald (29:18) wurden wegen Einsatzes des nicht spielberechtigten Frankfurters Pascal Hens mit 0:0 Toren und 2-0 Punkten für die Gastmannschaft gewertet. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG VfL Bad Schwartau am 23. Spieltag mit 34:14 gegen den TuS Schutterwald. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 30. Spieltag die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 15:36 beim TuS Schutterwald. Das torreichste Spiel fand am 11. Spieltag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem TuS Nettelstedt statt und endete 37:30. Das waren 19 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: die HSG Nordhorn (3×), der THW Kiel (10×) und die SG Flensburg-Handewitt (21×). Torschützenkönig wurde mit 256/26 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 26. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich erstmals in der Geschichte des Pokals zum dritten Mal in Folge die Mannschaft des THW Kiel.

Außerdem gewann der TV Großwallstadt den City-Cup.

Statistik

Abschlusstabelle 

*Da die Saison der Bundesliga 2000/01 mit 20 Mannschaften startete, hätte eine Mannschaft in die 2. Bundesliga absteigen müssen. Der Absteiger TuS Schutterwald ging jedoch in der SG Willstätt/Schutterwald auf und verblieb so in der neuen Konstellation in der 1. Bundesliga.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

*Das Spiel SG W/M Frankfurt gegen TuS Schutterwald (29:18) wurden wegen Einsatzes des nicht spielberechtigten Frankfurters Pascal Hens mit 0:0 Toren und 2-0 Punkten für die Gastmannschaft gewertet.

Relegation 
Die Relegation wurde ausgesetzt.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1999/2000 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 30:25 n. V.

All-Star-Game

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1999/2000

1999
Handballsaison 1999/2000